Santa Giovanna (Saint Joan) – opera teatrale di George Bernard Shaw del 1923
 Santa Giovanna (Saint Joan) – film del 1957 diretto da Otto Preminger
 Saint Joan – film del 1967 diretto da George Schaefer
 Saint Joan – film televisivo del 1979 diretto da Jane Howell